Бобрица () — село, входит в Васильковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 29 человек. Почтовый индекс — 08619. Телефонный код — 4571. Занимает площадь 0,283 км². Код КОАТУУ — 3221482002.

Местный совет 
08621, Київська обл., Васильківський р-н, с.Данилівка, вул.Калініна,120

Ссылки 
 Бобрица на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Васильковского района (Киевская область)